Евгений Аврамович Крук — российский учёный, профессор, доктор технических наук (1999). С 2016 г. по настоящее время научный руководитель, и. о. директора МИЭМ им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Зам. главного редактора журнала «Информационно-управляющие системы».

Биография 
Окончил в 1973 г. Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП, позже — ГУАП) по специальности «Автоматизированные системы управления», квалификация «Инженер-электрик».

В 1999 г. защитил дисс. на соискание учёной степени доктора технических наук. С 2004 г. — профессор.

 2001—2016 — заведующий кафедрой безопасности информационных систем ГУАП;
 2005—2013 — декан факультета информационных систем и защиты информации;
 2013—2016 — директор научно-образовательного института «Информационные системы и защита информации»;
 2014—2016 — проректор ГУАП по научной и инновационной деятельности;
 2016 г. по настоящее время — профессор, и. о. директора, научный руководитель МИЭМ НИУ ВШЭ

Научно-организационная деятельность 
 организатор 13-го Конгресса Международного общества «Интернет в медицине» — «MedNet-2008»
 организатор XI международной конференции "Problems of redundancy in information and control systems" 2007г.
 организатор XII международной конференции "Problems of redundancy in information and control systems" 2009г.

Из библиографии 
 Моделирование систем. Эксперименты с моделями: Учеб. пособие / Б. И. Плакс, Е. А. Крук; Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. — Л.: ЛИАП, 1988. — 64 с.
 Крук Е. А. Надёжные методы передачи, хранения и обработки информации: Учеб. пособие / Е. А. Крук; Ленингр. ин-т авиац. приборостроения. — Л.: ЛИАП, 1989. - 46,[1] с.
 Криптография с открытым ключом. Кодовые системы: учеб. пособие / Е. А. Крук, Е. М. Линский; М-во обр. РФ, ГОУ ВПО С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2004. — 50, [1] с. — ISBN 5-8088-0113-3.
 Лекции по теории кодирования: учеб. пособие / Е. А. Крук, А. А. Овчинников; Минобр. РФ, ГОУ ВПО С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. — СПб.: [ГУАП], 2004 (ООП ГУАП). — 62 с. — ISBN 5-8088-0116-8.
 Error correcting coding and security for data networks: analysis of the superchannel concept / G. Kabatiansky, E. Krouk, S. Semenov. — Chichester, West Sussex: Wiley, cop. 2005. — IX, 278 P. — ISBN 0-470-86754-X (alk. paper)  
 Комбинаторное декодирование линейных блоковых кодов: монография / Е. А. Крук ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2007. — 236 с. — ISBN 978-5-8088-0247-6.
 Методы программирования и прикладные алгоритмы: учебное пособие / Е. А. Крук, А. А. Овчинников; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2007 (СПб.: РИЦ ГУАП). — 165 с. — ISBN 5-8088-0237-7
 Основы теории кодирования: учебное пособие / Е. А. Крук, А. А. Овчинников; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2013. — 106 с. —ISBN 978-5-8088-0866-9.
 Многоантенная передача данных в беспроводных сетях: учебное пособие / Е. А. Крук, А. А. Овчинников; Минобрнауки РФ, ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2013. — 83 с. — ISBN 978-5-8088-0863-8.
 Оптическая связь: оптоволоконная, атмосферная: монография / Н. Ш. Блаунштейн, Е. А. Крук, М. Б. Сергеев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. — СПб.: ГУАП, 2016. — 286 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-8088-1157-7.
 Fiber Optic and Atmospheric Optical Communication / Nathan Blaunstein, Shlomo Engelberg, Evgenii Krouk, Mikhail Sergeev. — Wiley—IEEE Press, 2019. — 224 p.

Награды и звания 
 почётное звание заслуженный деятель науки Российской Федерации 
 Премия губернатора Санкт-Петербурга 2007 г. «Научные достижения, способствующие повышению качества подготовки специалистов и кадров высшей квалификации».

Примечания 

Учёные СССР
Криптографы Российской Федерации
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Преподаватели Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения